Miejscowości w USA:
 Whitesville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Daviess
 Whitesville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Boone
 Whitesville – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Accomack